

Cinema 
 Tentazione bionda (Reckless) – film del 1935 diretto da Victor Fleming
 Amare con rabbia (Reckless) – film del 1984 diretto da James Foley
 Reckless – film del 1995 diretto da Norman René

Letteratura 
 Reckless – romanzo di Cecily von Ziegesar del 2006
 Reckless - Lo specchio dei mondi (Reckless) – romanzo di Cornelia Funke del 2010

Musica 
 Reckless – album di Bryan Adams del 1984
 Reckless – singolo degli Afrika Bambaataa / UB40 del 1988
 Reckless – album di Luther Allison del 1997
 Reckless – album di Special D del 2004
 Reckless – singolo dei Papa Roach del 2007, dall'album The Paramour Sessions
 Reckless (I Don't Wanna) – EP dei No Fun at All del 2008
 Reckless – singolo degli You Me at Six del 2012
 Reckless – singolo di Madison Beer del 2021

Televisione 
Reckless – serie televisiva statunitense del 2014